Панопея — персонаж древнегреческой мифологии, одна из нереид.
 (70) Панопея — астероид главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу C и входит в состав семейства Эвномии.